Татарка — місцевість у Києві
 Татарка — селище міського типу в Могильовській області Білорусі
 давня українська назва сучасного села Кислянка у Синельниківському районі Дніпропетровської області
 до 1944 року назва села Прилиманське у Овідіопольському районі Одеської області

Річки:
 Татарка — річка у Дніпропетровській області, ліва притока Самари
 Татарка (притока Дніпра)